Chobham kan syfta på:

 Chobham, Surrey - en ort i Surrey, England
 Chobhampansar – en typ av passivt pansar som använder sig av keramiska material för att öka skyddet mot fientlig eld